Barma est un terme pouvant désigner:

Patronyme
 Catherine Barma (née en 1945), productrice française d'émissions de télévision
 Claude Barma (1918-1992), réalisateur et scénariste français
 Kocc Barma Fall (1586-1655), philosophe sénégalais
 Panchanan Barma (1865-1935), réformiste indien

Toponyme 
 Barma-Mossi, une localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Barma-Yarcé, une localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Barma, ville du Sierra Leone

Autres 
 les Barma, un peuple du Nigeria et du Tchad
 le Barma est la langue parlée par le peuple Barma
 Barma est également le surnom de l'architecte russe Postnik Yakovlev

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme